Dzikowiec (gemeente), gemeente in Polen
 Dzikowiec (plaats), hoofdplaats van die gemeente